El National Invitation Tournament 1976 fue la trigésimo novena edición del National Invitation Tournament. La disputaron 12 equipos, celebrándose la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue la Universidad de Kentucky, que lograba su segundo título en esta competición.

Equipos

Fase final 
Cuadro final de resultados.

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1976

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 1970)

Baloncesto en 1976
National Invitation Tournament